Als Heimtierverordnung werden bezeichnet:
 die inzwischen außer Kraft getretene EU-Verordnung 998/2003, siehe EU-Heimtierausweis#Verordnung 998/2003 und Entscheidung der Kommission 2003/803/EG
 die EU-Verordnung 576/2013, siehe EU-Heimtierausweis#Verordnung 576/2013 und Durchführungsverordnung 577/2013
 die Schweizer Verordnung über die Ein-, Durch- und Ausfuhr von Heimtieren (EDAV-Ht), siehe Heimtierpass